Nothing (nada en inglés) puede referirse a: 

 Nothing (2002), álbum de la banda sueca Meshuggah.
 Nothing, película dirigida por Vincenzo Natali.
 Nothing Records, compañía discográfica de música industrial.